Les élections régionales en Thuringe () sont organisées tous les cinq ans dans l'État libre de Thuringe, sauf en cas de dissolution anticipée, afin de désigner les députés régionaux qui siègent au sein du Landtag.

Résumé

Notes et références